un castello generico, un castello particolare, dei castelli o ad un castellano
 il dialetto castellanese della lingua sassarese
 gli abitanti di Castelsardo (SS)
 gli abitanti di Castellana Sicula (PA)
 gli abitanti di Castellana Grotte (BA), o alla varietà locale del dialetto barese
Castellanese – abitanti di Castellania Coppi
Castellanese – abitanti di Castellano (Villa Lagarina)
Castellanese – abitanti di Castello d'Agogna